El término Beloziorni  puede referirse a:

Beloziorni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
Beloziorni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo de Rusia.
Beloziorni (Rostov), localidad del óblast de Rostov de Rusia.